Y'en a marre peut désigner :

 Y'en a marre, un film franco-belge réalisé par Ivan Govar sorti en 1959.
 Y'en a marre, est une chanson de Léo Ferré, créé en 1961.
 Y'en a marre, une chanson de Tiken Jah Fakoly en 2002.
 Y'en a marre, un mouvement social sénégalais en 2011.

Voir aussi 
Ya Basta !